Onderdistrict in Indonesië
 Cilaku (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cilaku (Curug), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Cilaku (Tenjo), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java